Reiffenberg  ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Philipp von Reiffenberg (1645–1722), Altertumsgelehrter und kurtrierscher Oberamtmann
 Philipp Ludwig von Reiffenberg (1615?–1686), deutscher Kleriker
 Frédéric de Reiffenberg (1795–1850), belgischer Historiker und Buchkonservator

Siehe auch:
 Reifenberg (Begriffsklärung)